Muzyka – dziedzina sztuki
 Muzyka – rzeźba Józefa Gosławskiego
 „Muzyka” (1956-) – kwartalnik muzykologiczny IS PAN
 „Muzyka” (1950–56) – dwumiesięcznik muzykologiczny
 „Muzyka” (1924-1937) – miesięcznik muzyczny

Osoby 
 Ray Muzyka – kanadyjski przedsiębiorca
 Władysław Muzyka – polski wojskowy

 Sława Stećko (de domo Muzyka) – ukraińska działaczka nacjonalistyczna

Zobacz też 
 Music
 Musica